

Населені пункти та їхні частини

 Чарково — село в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Чарково — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Чарково — частина міста Косцян у Косцянському повіті Великопольського воєводства

Примітки